Падина може бити:

 Падина, природни пад терена
 Падински процеси

или

 Падина (Ковачица), насељено место у општини Ковачица
 Падина (Мерошина), насељено место у општини Мерошина
 Падина (Бузау), насеље у Румунији у округу Бузау у општини Падина
 Падина (Валча), насеље у Румунији у округу Валча у општини Амарашти
 Падина (Звездара), насеље у Београду, општина Звездара, Република Србија

Види још 
 Падинска Скела